Altmark bezeichnet folgende Begrifflichkeiten:

 Altmark ist eine Region im Norden des Landes Sachsen-Anhalt
 der deutsche Name der Stadt Stary Targ in Polen (ehemals Altmark (Westpreussen) im Landkreis Stuhm)
 siehe auch Vertrag von Altmark (schwedisch Stillståndet i Altmark, polnisch Rozejm w Altmarku)
 die Altmark (Schiff) war ein deutsches Tank- und Versorgungsschiff während des Zweiten Weltkrieges
 siehe auch Altmark-Zwischenfall